Hem Sogn henviser til flere artikler:
 Hem Sogn (Mariagerfjord Kommune) – et sogn i Mariagerfjord Kommune og i Hobro-Mariager Provsti
 Hem Sogn (Skive Kommune) – et sogn i Skive Kommune og i Skive-Fjends Provsti